Alcazar de Cordoue peut désigner :
 alcazar califal de Cordoue, construit à l'époque omeyyade et dont il ne reste que quelques vestiges ;
 alcazar des rois chrétiens de Cordoue, construit sur le même emplacement au  sur ordre du roi .